Feliz Navidad puede referirse a:
 Feliz Navidad, popular canción navideña de 1970 de José Feliciano.
 Joyeux Noël, película francesa del 2005 acerca de la Tregua de Navidad.
 Merry Christmas, álbum de la cantante estadounidense Mariah Carey.
 Merry X-Mas (Feliz Navidad, en español), canción de la banda de rock suiza Gotthard.